Palcowanie – w fryzjerstwie technika polegająca na wyborze pasma włosów zwanego "pasmem pamięci", według którego są odmierzane długości pozostałych pasm włosów. Palcowanie wykorzystywane jest przy każdym strzyżeniu niezależnie od długości włosów. Zasadą palcowania jest przytrzymywanie palcem wskazującym i środkowym wydzielonego pasma włosów, a następnie strzyżonego równolegle do wydzielonej separacji.

Przypisy 

Fryzury
Fryzjerstwo